Хімік — вчений або працівник у галузі хімії.

Спортивні клуби

Футбольні клуби 
 Хімік (Красноперекопськ)
 Хімік (Рівне)
 Хімік (Сєвєродонецьк)
 Хімік (Чернігів)

Інші 
 Хімік (волейбольний клуб, Южне)
 Хімік (баскетбольний клуб)
 Хімік (Воскресенськ)

Стадіони 
 Хімік (стадіон, Армянськ)
 Хімік (стадіон, Калуш)
 Хімік (стадіон, Красноперекопськ)
 Хімік (стадіон, Рівне)

Транспорт 
 Хімік — зупинний пункт Донецької залізниці.

Заклади 
 Хімік — палац культури в місті Рівне.